Ruschel steht für:

 Ruschel, ein alter Ausdruck der Oberharzer Bergmannssprache

Ruschel ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Ruschel (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Rudolf Ruschel (* 1986), österreichischer Autor